Кампанет () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 35 км². Население — 2619 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Campanet 
 Actividades de Interés

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка